Walk a Mile in My Shoes: The Essential 70’s Masters ( — бокс-сет американского музыканта Элвиса Пресли, вышедший в 1995 году, в него вошли 120 песен, записанные в 1970-е годы, включая 27 ранее невыпущенных треков и версий. Записи сделаны в период с 1970 по 1977 год. Бокс-сет включает цветной буклет на 94 страницы с примечаниями Дэйва Марша из его книги 1982 года — «Элвис».

Об альбоме 
Первый два диска представляют «А» и «Б» стороны каждого сингла, выпущенного в США в течение десятилетия, за исключением песен: «Kentucky Rain» b/w «My Little Friend» и «Б»-сторона — «Mama Liked the Roses», (записан в 1960-х); госпел-сингл «He Touched Me» b/w «Bosom of Abraham» и «Б»-стороны «Only Believe» и «Help Me», вошедшие в бокс-сет госпел песен (см. Peace In The Valley: The Complete Gospel Recordings), а также «Б»-сторона рождественских синглов «Merry Christmas Baby» и «O Come All Ye Faithful». Два заключительных сингла были выпущены уже после смерти музыканта: «My Way» b/w «America the Beautiful» — в ноябре 1977 года; «Unchained Melody» b/w «Softly As I Leave You» — в феврале 1978. Синглы не были включены в коллекционное издание Walk A Mile In My Shoes.

Из 23 американских синглов на этих дисках, девятнадцать неоднократно попадали в «Top 40», а хиты «The Wonder of You» и «Burning Love» — в «Top 10». В издание также включены четыре трека, выпущенные на грампластинках только в Великобритании: сингл «I Just Can’t Help Believin» b/w «How the Web Was Woven» и сторона «А» — «Green Green Grass of Home» и сингл «Loving Arms» (британская «Б»- сторона — «My Boy»). В США сингл «I Just Can’t Help Believin» появился как двухсторонний LP-трек на альбоме That's The Way It Is, сингл «Loving Arms» на альбоме Good Times, сингл «Green Grass» на альбоме Today.

На третьем и четвёртом дисках собраны студийные записи с различных альбомов, включая десять ранее невыпущенных песен или альтернативных треков. Все кроме пяти из 23 записей на третьем диске происходят из серии музыкальных сессий синглов, записанных за четыре дня в июне 1970 в студии «RCA Studio B» в Нашвилле, штат Теннесси. Факсимиле альбома Elvis Country (I'm 10,000 Years Old) может быть собрано от этого диска, исключая синглы «I Really Don’t Want to Know» b/w «There Goes My Everything», вошедшие в содержание первого диска. Четвёртый диск включает основные моменты заключительной музыкальных сессий Пресли, записанных в Грейсленде 30 октября 1976 года. Диск также включает трек «Merry Christmas Baby» по длительности короче, чем альбомный трек, но длиннее, чем сингл, так же как вошедшие в альбом песни Боба Дилана: «I Shall Be Released», «Don’t Think Twice, It’s All Right» и песня-визитная карточка Фрэнка Синатры — «My Way» в исполнении Элвиса Пресли.

Пятый диск знакомит слушателя со сценическими шоу музыканта, характерные в частности для 1970 и 1972 года, с 21 песней, длительностью приблизительно в один час. Одиннадцать из концертных треков ранее не выпускались. «Reconsider Baby» и «I’ll Remember You» были исполнены на дневном выступлении в Мэдисон-Сквер-Гарден и вошли в альбом 1997 года — An Afternoon In The Garden. Диск не имеет вступительной, поскольку часто концерты Элвиса Пресли открывались с увертюры из симфонической поэмы Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра» и символизировали выход музыканта на сцену. Инструментальную поддержку на концертах в музыканта осуществлял «TCB Band», избранные бэк-вокалисты Пресли, а также ведущий оркестр под руководством Джо Гуэрчино. Заключительные пять песен являются «репетиционными» перед началом записи для неформальных выступление. Фактически, эти записи, сделанные на студии «RCA Records» в Голливуде вошли в документальный фильм «Элвис: Всё, как есть» () съёмки которого проходили летом 1974 года в Лас Вегасе.

Записи сделаны на студиях: «RCA Studio B» в Нашвилле, «RCA Studio C» в Голливуде, «Stax Studio» в Мемфисе, и в Комнате Джунглей () в Грейсленде. Живые записи в гостинице «Интернациональ» в Лас Вегасе; Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке, H.I.C. Arena в Гонолулу, и зал Crisler Arena в Энн-Арборе, Мичиган. «Are You Sincere» записан в частном доме Элвиса Пресли, расположенном в Палм-Спрингсе, штат Калифорния и продюсирован Пресли.

Продюсером оригинальных записей выступал Фелтон Джервис.

Список композиций

Диск 1: Синглы

Диск 2: Синглы

Диск 3: Студийные записи 1970-1971

Диск 4: Студийные записи 1971-1976

Диск 5: Шоу Элвиса Пресли

Участники записи 

 Элвис Пресли — вокал, гитара, фортепиано
 Джеймс Бертон — гитара
 Джон Уилкинсон — гитара
 Чарли Хадж — гитара, бэк-вокал
 Чип Янг — гитара
 Регги Янг — гитара
 Эдди Хинтон — гитара
 Деннис Линде — гитара
 Глен Хардин — фортепиано
 Дэвид Бриггс — клавишные инструменты
 Чарли Маккой — орган, гармоника
 Бобби Вуд — фортепиано
 Бобби Эммонс — орган
 Тони Браун — клавишные
 Пит Халлин — клавишные
 Грег Гордон — клавинет
 Дон Самнер — фортепиано
 Норберт Путнэм — бас-гитара
 Боб Ланнинг — бас-гитара
 Джерри Шефф — бас-гитара
 Эмори Горди — бас-гитара
 Томми Когбилл — бас-гитара
 Дюк Бардвелл — бас-гитара
 Томас Хенсли — бас-гитара

 Ронни Татт — барабаны
 Джерри Кэрриген — барабаны
 Боб Ланнинг — барабаны
 Кенни Баттри — барабаны
 Фаррел Моррис — ударные инструменты
 Велдон Мьюрек — педальная гавайская гитара
 Бобби Томсон — банджо
 Бадди Спишер — скрипка
 J.D. Sumner & The Stamps — бэк-вокал
 Кэти Вестморленд — бэк-вокал
 The Imperials — бэк-вокал
 The Sweet Inspirations — бэк-вокал
 The Jordanaires — бэк-вокал
 The Nashville Edition — бэк-вокал
 Милли Киркхем — бэк-вокал
 Мэри Холидей — бэк-вокал
 Джинджер Холидей — бэк-вокал
 Джун Пейдж — бэк-вокал
 Соня Монтгомери — бэк-вокал
 Долорес Эджин — бэк-вокал
 Мэри Грин — бэк-вокал
 Сьюзан Пилкинтон — бэк-вокал
 Мирна Смит — бэк-вокал
 Шерилл Нильсен — бэк-вокал

Ссылки 
 Официальный сайт «RCA Records»
 Официальный сайт Элвиса Пресли
 Веб-сайт о музыке Элвиса Пресли

Альбомы 1995 года
Альбомы Элвиса Пресли
Альбомы RCA Records
Сборники на английском языке
Бокс-сеты Элвиса Пресли